

Біг-Лейк — місто, штат Міннесота
 Біг-Лейк — місто, штат Техас
 Біг-Лейк — селище, штат Міссурі
 Біг-Лейк — переписна місцевість, штат Аляска
 Біг-Лейк — переписна місцевість в окрузі Карлтон, штат Міннесота
 Біг-Лейк — переписна місцевість, штат Вашингтон